Charlottenberg kan syfta på:

 Charlottenberg –  en tätort i västra Värmland
 Charlottenbergs municipalsamhälle – ett municipalsamhälle 1902–1961
 Charlottenbergs bruk – ett tidigare järnbruk i Eda socken, startat som Morastforsen 1827
 Charlottenbergs klockstapel – en klockstapel
 Charlottenbergs landsfiskalsdistrikt – ett tidigare landsfiskalsdistrikt i Värmlands län
 Charlottenbergs shoppingcenter – ett shoppingcenter
 Charlottenbergs HC – en ishockeyklubb
 Charlottenberg, Sigtuna kommun – en ort i Sigtuna kommun
 Charlottenberg, Uppsala kommun – en ort i Uppsala kommun
 Charlottenberg, Rheinland-Pfalz – en kommun i Tyskland

Se även
 Charlottenburg (olika betydelser)